Щербако́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Щербакова, Анастасия Константиновна (1914—?) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Щербакова, Галина Николаевна (1932—2010) — советская и российская писательница и сценарист.
  
 Щербакова, Елизавета Владимировна (род. 1997) — российская футболистка.
 Щербакова, Зоя Васильевна (род. 1952) — советская легкоатлетка, тренер.
 
 
 Щербакова, Надежда Федосеевна (1923—?) — подпольщица Великой Отечественной войны;
 Щербакова, Ольга Николаевна (род. 1960) — российский архитектор, главный архитектор Таганрога.

Топоним 
 Щербакова — заимка в Заларинском районе Иркутской области.

Примечания